ТТК — многозначная аббревиатура:
 ТТК — Таганрогская телевизионная компания
 ТТК — Таттелеком — крупнейший оператор проводной электросвязи Татарстана
 ТТК — теплотехнический контроль
 ТТК — типовая технологическая карта
 ТТК — технико-технологическая карта
 ТТК — Тверской технологический колледж
 ТТК — транзитно-транспортный комплекс
 ТТК — транспортно-транзитный комплекс
 ТТК — ТрансТелеКом — российская телекоммуникационная компания
 ТТК — Третье транспортное кольцо Москвы
 ТТК — Точиктелеком (Таджикистан)

См. также 
  — аббревиатура латиницей